Jonas Elmer peut désigner :

 Jonas Elmer (1966-), réalisateur danois ;
 Jonas Elmer (1988), footballeur suisse.